Cadeo è un cognome italiano, che in prima accezione indica il comune di Cadeo, in provincia di Piacenza, e può altresì essere riferito a:
Cesare Cadeo, personaggio televisivo
Fanny Cadeo, personaggio televisivo e attrice
Giulio Cadeo, allenatore di pallacanestro